Die Oxford Properties Canadian Open 2022 fanden vom 11. bis 15. April 2022 in Calgary, Kanada, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand auch ein Herrenturnier der PSA World Tour 2021/22 statt, das zur Kategorie PSA Challenger Tour 10 gehörte.

Im Finale setzte sich die topgesetzte Olivia Fiechter mit 11:2, 12:10, 5:11 und 11:4 gegen die an Position zwei gesetzte Hollie Naughton durch und gewann damit ihren dritten Titel auf der World Tour. In der Herrenzkonkurrenz bezwang Nick Wall im Finale David Baillargeon ebenfalls in vier Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Hannah Blatt und Iman Shaheen einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2021/22
PSA World Tour 2021/22
Squashturnier in Calgary